Belavistense – abitanti di Alto Bela Vista
Belavistense – abitanti di Bela Vista de Goiás
Belavistense – abitanti di Bela Vista do Maranhão
Belavistense – abitanti di Bela Vista do Paraíso
Belavistense – abitanti di Bela Vista
Belavistense – abitanti di São José da Bela Vista
Belavistense – abitanti di São Sebastião da Bela Vista